Minin ist der Familienname folgender Personen:

 Fjodor Alexejewitsch Minin (1709–nach 1749), russischer Polarforscher
 Kusma Minin († 1616), russischer Kaufmann
 Michail Petrowitsch Minin (1922–2008), russischer Kriegsveteran
 Sergei Konstantinowitsch Minin (1882–1962), sowjetischer Philosoph

Minin steht für:
 (8134) Minin, Asteroid des Hauptgürtels
 Minin (Kreuzer), Fregatte der russischen Marine, später zum Minenleger Ladoga umgebaut

Siehe auch:
 Minin und Poscharski